Hirschl est un nom de famille porté par :

 Adolf Hirémy-Hirschl (1860-1933) est un peintre Hongrois.
 Emérico Hirschl (1900-1973) est un joueur et un entraîneur de football hongrois.
 Nikolaus Hirschl  est un lutteur autrichien spécialiste de la lutte libre.

Homophone 
 Hersch